Callahan Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Callahan Mountain (Arkansas)	
 Callahan Mountain (Georgia)